Anaïs Llobet, journaliste, écrivain et documentariste française
 Miguel Llobet, compositeur et guitariste espagnol
 Sophie Llobet, joueuse de hockey sur gazon française

Patronyme catalan